Hellendoorn (gemeente), een gemeente in Overijssel
 Hellendoorn (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente ten oosten van de Sallandse Heuvelrug

En tevens naar:
 Avonturenpark Hellendoorn, een attractiepark bij de plaats Hellendoorn
 Hellendoornse Berg, een heuvel in de Sallandse Heuvelrug